Příjmení Biskup, přechýleně Biskupová, nosí více osobností:

 František Biskup (1897–?) – český fotbalista
 George Biskup (1911–1979) – americký duchovní
 Jan Biskup (1919–2000) – český fotbalový brankář
 Marian Biskup (1922–2012) – polský historik
 Miroslav Biskup (* 1950) - český hokejista

Externí odkazy 
 

Rozcestníky - příjmení
Česká příjmení
Polská příjmení